Säve ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Säve (1812–1876), schwedischer Sprachforscher
 Gunnar Säve-Söderbergh (1910–1948), schwedischer Paläontologe und Geologe
 Per Arvid Säve (1811–1887), schwedischer Kulturhistoriker

Säve bezeichnet außerdem:

 Säve (Göteborg), einen Ortsteil der schwedischen Stadt Göteborg
 einen der zwei Flughäfen von Göteborg, siehe Flughafen Göteborg/Säve